Fire Station No. 6 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fire Station No. 6 (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 90001555
 Fire Station No. 6 (Sacramento, Kalifornien), NRHP-ID: 91000484